Naadym je festival koji se godišnje održava u Tos-Bulaku u Tuvi.

Tuva
Manifestacije